Пётр Мария Лашер де Песлен (; 5 сентября 1938, Варшава — 18 сентября 2018, Пескара) — композитор, пианист, камерный музыкант, исполнитель, режиссёр, продюсер, актёр, писатель, поэт, музыкальный журналист, педагог, профессор.

Биография 
Родился в Польше. Окончил Высшую государственную школу музыки в Варшаве в 1961, затем в 1968 — Высшую музыкальную школу в Ганновере и в 1969 Королевскую консерваторию в Брюсселе. Кроме того, в 1964—1965 занимался в Париже под руководством Владо Перлмутера.

С 1977 — гражданин Бельгии, с 1992 — проживал в Италии.

Основатель и многолетний директор «Théâtre Européen de Musique Vivante!» (TEMV!) в Брюсселе (1971—1991). Профессор брюссельской Королевской консерватории (1974—1978).

С 1974 — член Бельгийской школы новой гармоничной музыки (Belgian School of New Consonant Music).

Создатель Letter Music (компьютерной системы создания музыки).

С 1992 — профессор курсов фортепианной педагогики в Музыкальной академии Пескара. Подготовил более 1500 пианистов.

Пропагандист так называемого креативного метода обучения игре на фортепиано (Méthode créative pour piano).

Успешно занимался поэзией. В 2004 получил первую премию на поэтическом конкурсе «D’Annunzio — Michetti». В 2008 издал свою первую книгу рассказов «Восемь эротических рассказов и сорок неэротических, о временах, которых уже нет» (Otto racconti erotici e quaranta no, sui tempi che non esistono più).

В 2007 создал фонд своего имени «Lachert Foundation Brussels», занимающийся опекой над его музыкальными и литературными произведениями.

Его сочинения иногда определяют к направлению Новой консонантной музыки.

Награды и премии 
 Лауреат III премии на конкурсе И. Падеревского в Быдгоще (1961),
 Лауреат III премии Лодзинской весны поэтов (1969),
 Лауреат премии Ghironda (1995).
 в 1992 International Biography Center в Оксфорде признал его Человеком года.

Творчество 
Композитор многих жанров. Создатель театральной, оперной, камерной музыки, сонат, концертов для скрипки и фортепиано и др. Записал ряд произведений на студиях звукозаписи, в том числе, Barrenreiter, Jobert, Alain Van Kerckhoven Editeur.

Избранные работы

Оперы 
 Erotic music, scène 24 (1977)
 Primavera (1992)

Музыка для театра 
 Mysli pospolite (1972)
 Pièce pour une brique, violon et piano (1972)
 Sérénade (1975)
 Sinfonietta (1975)
 Dés (1976)
 Hammerkantate (1977)
 Pasjans. dés (1978)
 Le franc belge est solide (1983)
 Aroka Tre (1984)
 Amore mio, czyli Acsamit Quamtza (1988)

Оркестровая музыка 
 S comme Makyo (1980)
 Tu i tam (Ktos) (1991)
 Sinfonia Scolastica (1993)
 La figlia di Jorio (1997)
 Hey colenda, colenda for string orchestra (1999)
 In omaggio (1999)

Концертная музыка 
 Concerto africain for piano or clavichord or harpsichord and string orchestra (1978)
 Musique for piano 4 hands and orchestra (1981)
 Concerto No.2 for violin and orchestra (1987)
 Concerto No.2 for piano and orchestra (1988)
 Concerto No.3 for piano and orchestra (1991)
 Un Albanese in Italia for cello and string orchestra

Камерная музыка 

 Prélude et Fugue for oboe solo (1970)
 Six Sketches for violin and piano (1970)
 Miniatury fletowe (Flute Miniatures) for flute and piano (1971)
 Anti-contrastes for violin, clarinet and piano (1973)
 Habent Panem Paratum for flute, or oboe or clarinet solo (1978)
 Puzzle 1 for tuba solo (1978)
 Puzzle 2 for double bass solo (1979)
 K comme Makyo for clarinet, trombone, cello and piano (1980)
 Pha for brass quintet (1980)
 Bajka for violin and cello (1981)
 Per Adele for violin and piano (1982)
 Per Anca for violin and piano (1982)
 Tocatanca for clarinet solo (1982)
 Adenja for string quartet (1984)
 Body Violence for English horn solo (1984)
 Szuja szott for flute and piano (1985)
 Katanick for viola and harpsichord (1986)
 Te ne ricordi? for cello solo (1988)
 Vino, vino for 2 violins (1989)
 Nuits bergamasques for violin, cello and piano (1990)
 Sonata No.4 for viola and piano (1991)
 Sonata No.5 for clarinet or alto saxophone and piano (1991)
 21 for string quartet (1992)
 Kuba Trio for flute, cello and piano (1992)
 Akabis for flute and marimba (or keyboard) (1993)
 Étude de concert for flute solo (1993)
 Padova, Padova for flute, clarinet, horn, guitar and piano (1993)
 Sonata No.9 for violin solo (1993)
 Giraffa sentimentale for 2 flutes and piano (1996)
 Sonata No.16 for flute and piano (1997)
 Sonata No.17 for violin and piano (1997)
 String Quartet No.3 (1997)
 Talentina for flute and piano (1997)
 Preghiera per una buona morte for violin, clarinet, cello and piano (1998)
 Pienia anielskie e Tango satanico, Octet for 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons and 2 horns (1999)

Для органа 
 Modlitwa (1971)
 Pièce pour orgue (1972)
 Bandalaluc for 2 organs (1975)

Для фортепиано 

 Zart (1970)
 Études improvisantes (1973)
 Études intelligentes (1974)
 Prima vista (1975)
 Poussières des étoiles (1980)
 Dix pièces (10 Pieces) for 2 pianos (1981)
 Per Adele for piano 4 hands (1982)
 Per ragazzi (1983)
 Aroma in B (1984)
 Aroma in F (1984)
 Bi Ba Bo (1984)
 Live Computer Story (1984)
 Inventions (1985)
 Kauffolie for 36 pianos (1986)
 Sonata No.2 (1988)
 Amalo mio for piano 4 hands (1991)
 Ariki in F (1991)
 Avale Koan (1991)
 Sonata No.3 (1991)
 Sonata No.6 «Pescarese» (1992)
 Sonata No.7 «Fiamminga» (1992)
 Sonata No.8 (1993)
 Sonata No.10 (1994)
 Sonata No.11 (1994)
 Per Cristina (1995)
 Sonata No.12 «Sweet» (1995)
 Sonata No.13 (1995)
 Sonata No.15 (1996)
 5 gatti di Laura (1997)
 Sonata No.18 (1997)
 Trois photos de Betty Bee (1997)
 Sonata No.19 for piano 4 hands (1999)
 Sonata No.20 «Sto lat» («One Hundred Years») (1998)
 Sonata No.21 (2000)
 Sonata No.22 (2000)
 Per Claudia (2001)
 Sonata No.24 (2002)
 Tasti e testi

Вокальные произведения 
 Hit for soprano, mezzo-soprano, tenor, alto tenor and bass (1980)
 Zes Isa liederen for soprano and piano (1985)
 Cantiques for female voice and piano (1987)
 Delikatnie for soprano and piano (1987)
 Cinq traductions for 2 voices and typewriter (1989)
 Tango macabre for 2 sopranos, tenor and chamber orchestra (1991)
 Jasne slonko for soprano and piano (1994)
 Sorella for voice and piano (1994)

Примечания

Ссылки 
 Lachert Foundation Brussels

Композиторы Польши XX века
Композиторы Польши XXI века
Выпускники Музыкального университета имени Фридерика Шопена
Выпускники Брюссельской консерватории
Оперные композиторы
Преподаватели Брюссельской консерватории